Primera División 1946 (Chili)
 Primera División 1946 (Argentinië)
 Primera División 1946 (Uruguay)
 Primera División 1946 (Paraguay)
 Primera División 1945/46 - Spanje